

Радостове (Радостів, Радостув) — село в Дорогичинському районі Берестейської області

Населені пункти та їхні частини
 Радостів (Радостув) — село в гміні Мірче Грубешівського повіту Люблінського воєводства
 Радостув — село в гміні Ракув Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Радостув — осада в гміні Цединя Грифінського повіту Західнопоморського воєводства

Примітки